Elefthérios est un prénom d'origine grecque (, libre, indépendant, libéral, généreux).

Personnes 

 Elefthérios Venizélos (1864 - 1936), homme politique grec, 
 Elefthérios Poupákis (1946 - ), joueur de foot grec,
 Elefthérios Synadinós (1955 - ), homme politique grec,
 Elefthérios Avyenákis (1972 - ), homme politique grec,
 Elefthérios Petroúnias (1990 - ), gymnaste grec, 
 Elefthérios Kosmídis (1991 - ), gymnaste grec,

Autres  

 Ágios Elefthérios, un quartier d'Athènes nommé d'après l'église Ágios Elefthérios (en français : Saint Éleuthère),
 Ágios Elefthérios (métro d'Athènes), une station de métro près de ce quartier.

Nommés d'après Elefthérios Venizélos :
 Elefthérios Venizélos (1910-1927), un film à son sujet, 
 L'Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos, le plus grand aéroport de Grèce,
 Le dème Elefthérios Venizélos, une ancienne circonscription administrative de la Grèce,

Voir aussi 
 Elefthério-Kordelió, une ancienne municipalité grecque.

Prénom